Grand Bay – città ora parte di Grand Bay-Westfield, città della Contea di Kings, Nuovo Brunswick (Canada)
Grand Bay – altro nome della città di Berekua, nella Dominica
Grand Bay – census-designated place della Contea di Mobile, Alabama (Stati Uniti d'America)